Осоркон II — египетский фараон приблизительно в 872—837 годах до н. э. из XXII (Ливийской) династии.

Полное его имя было — Усермаатра Сетепенамон Мериамон Сибаст Осоркон II.

Биография 
Осоркон наследовал своему отцу, Такелоту I, однако в начале своего правления был вынужден бороться за контроль над Египтом со своим двоюродным братом Харсиесом (Хеджхеперра-Сетепенамон), сыном Шешонка II, сидевшим в Фивах. Однако после смерти последнего в 860 до н. э. Осоркон II закрепил свои позиции в Верхнем Египте, сделав своего сына Нимлота верховным жрецом Амона в Фивах. Позже внук Осоркона II, носивший имя Такелот, продолжил жреческую династию.

При Осорконе II продолжался внутренний упадок Египта, усиленный грандиозным наводнением, которое современники сравнивали с состоянием земли до начала времён. Наводнение разрушило ряд фиванских храмов, позже восстановленных Осорконом, о чём он оставил надпись в Фивах. Молитва, сохранившаяся на его статуе, найденной в Танисе, содержит просьбу, красноречиво свидетельствующую о затруднительном положении, в котором оказалась ливийская династия. Фараон просит, чтобы его семья главенствовала над «верховными жрецами Амона-Ра, царя богов, великими вождями машуауашей… и пророками Херишефа (Харсафа)», причём под именем последних скрываются ливийские царьки, правившие в Гераклеополе, из среды которых вышла фамилия фараона. Он добавляет: «Да утвердишь ты моих детей в должностях, которые я им дал, да не восстанет сердце брата против сердца брата». Между этих строк можно прочитать историю династии, терзаемой родственными распрями, и постоянно находящегося под угрозой мятежа вождей наёмников.
 
Тем не менее, он попытался повлиять на ближневосточную политику, став наряду с царём Дамаска Бенхададом III старшим партнёром в коалиции восточносредиземноморских государств, призванной остановить ассирийскую экспансию царя Салманасара III на запад. Однако союзники потерпели поражение в битве при Каркаре (853 до н. э.), в которой, согласно «Анналам Салманасара III», участвовала «тысяча египтян».

Памятники указывают, что Осоркон был женат на двух жёнах. Первая из них, Карома I, была матерью старшего сына Осоркона по имени Шешонк. Этот Шешонк, как наследник престола, был облечён в звание верховного жреца Птаха в Мемфисе. В этой должности он руководил церемонией погребения быка Аписа, который умер в 23 год царствования Осоркона II (ок. 850 года до н. э.). Осоркон II назначил сына Шешонка соправителем, но последний умер раньше своего отца. Младший брат его Нимлот (Немруд), сын второй жены Осоркона Джедбастесанх I, был сначала назначен верховным жрецом и главным начальником войска в городе Гераклеополе Великом, затем он был назначен наместником Верхнего Египта и верховным жрецом Амона в Фивах.

На 22-м году своего царствования (ок. 850 года до н. э.) Осоркон II начал строить величественный зал в Бубастисе для празднования по древнему египетскому обычаю тридцатой годовщины своего назначения наследным принцем (праздник хеб-сед). Но блеск пышного юбилея уже не мог скрыть упадка династии.

Под конец царствования Осоркон назначил своими соправителями своих сыновей, сначала Шешонка III, а после его смерти Такелота II, с которым он правил последние 7 лет своего царствования. Правил около 30 лет.

Имя

Примечания

Источники

Ссылки 
 Осоркон II на сайте antikforever.com 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXII династии
Правители Африки IX века до н. э.
Персоналии по алфавиту